Blaker bezeichnet
 Wandblaker, einen Kerzenhalter 

Blaker ist der Name von 
 Blaker (Westland), Ort in der Provinz Südholland 
 Blaker (Norwegen), Ort und ehemalige Kommune in Norwegen 

Blaker ist der Familienname folgender Personen:
 Clay Blaker (* 1950), US-amerikanischer Sänger, Country-Musiker und Songwriter
 Peter Blaker, Baron Blaker (1922–2009), britischer Politiker (Conservative Party)
 Ronald Blaker (* 1936), kenianischer Segler

Siehe auch: